Чемпионат Сингапура по футболу — национальное футбольное первенство, проводимое под эгидой Футбольной ассоциации Сингапура.

Чемпионы и призёры Сингапурской Премьер-лиги

Лучшие бомбардиры Сингапурской Премьер-лиги

Ссылки 
 Официальный сайт S-Лиги
 Страница лиги на сайте FIFA 
 Сайт Футбольной ассоциации Сингапура
 S-Лига на Football.SG
 Этуаль решил выйти из S-Лиги 2012